Bataille de Legnica le  entre les Polonais commandés par Henri II le Pieux et les Mongols
 Bataille de Liegnitz le  entre l'armée prussienne de Frédéric II et l'armée autrichienne du général Ernst von Laudon